Kultura i historia
 Magdalena – imię żeńskie
 Magdalena – obraz Tycjana
 Magdalena – dramat filmowy z 1971 roku, reż. Jerzy Kawalerowicz

 Geografia i astronomia
 (318) Magdalena – planetoida
 Magdalena – miasto w Boliwii
 Magdalena – departament w Kolumbii
 Magdalena – rzeka w Kolumbii
 Magdalena – wyspa w Cieśninie Magellana
 Magdalena – wieś w USA

 Osoby
 Magdalena – rosyjska mniszka prawosławna
 Magdalena – rosyjska mniszka prawosławna
 Magdalena – rosyjska mniszka prawosławna

Zobacz też